Euljiro 3-ga est une station du métro de Séoul sur la ligne 2 et la ligne 3, dans l'arrondissement de Jung-gu.

Situation sur le réseau

Histoire

Services aux voyageurs

Accès et accueil

Desserte

Intermodalité

Projets

À proximité

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 

Station du métro de Séoul
Station de métro mise en service en 1983
Ligne 3 du métro de Séoul
Ligne 2 du métro de Séoul